Лозовик може бити:

 Лозовик (Велика Плана), насељено место у општини Велика Плана, Подунавски округ, Република Србија
 Лозовик (Јагодина), насељено место града Јагодине, Република Србија